Гео́ргий Миха́йлович Гонга́дзе () — российский футболист, нападающий футбольного клуба «Факел».

Биография 
Воспитанник московских футбольных школ «МКМ» и «Торпедо». Взрослую карьеру начинал в клубах «Авента-2000» (Москва) и «Долгопрудный». В профессиональных соревнованиях дебютировал весной 2017 года в составе ставропольского «Динамо» в Первенстве ПФЛ. В дальнейшем играл за «Машук-КМВ» (Пятигорск), «Олимп» (Химки). 

В 2020/21 играл за ростовский СКА и забил 17 голов.

26 июня 2021 года вернулся в московское «Торпедо», подписав контракт на год и сыграл свои первые матчи на уровне ФНЛ. За полтора месяца сыграл 4 матча в чемпионате и одну игру в Кубке России. Однако уже 16 августа подписал контракт с другой командой Первого дивизиона — «СКА-Хабаровск», где за неполный сезон забил 10 голов, и занял 4 место, однако по итогам стыковых матчей клубу не удалось выйти в РПЛ.

1 июня 2022 года подписал двухгодичный контракт с вышедшим в РПЛ воронежским «Факелом». 17 июля 2022 года сыграл дебютный матч в премьер-лиге против «Краснодара», заменив на 67-й минуте Максима Максимова.

Статистика выступлений

Достижения 
 «Долгопрудный»
 Серебряный призёр ПФЛ: 2015/16

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Динамо» Ставрополь
Игроки ФК «Машук-КМВ»
Игроки ФК «Олимп» Химки
Игроки ФК СКА Ростов-на-Дону
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Игроки ФК «Факел» Воронеж